Abercrombie puede referirse a:

Topónimos

Río Abercrombie, en Nueva Gales del Sur
 Abercrombie Caves, en Nueva Gales del Sur

Abercrombie, población de Nueva Escocia
 Abercrombie-Partie-Est, ex-municipio de Laurentides en Quebec

Montaña Abercrombie, en Washington
 Abercrombie, población de Alabama
 Abercrombie, ciudad de Dakota del Norte
 Arbercrombie, municipio de cantón de Dakota del Norte
 Abercrombie, población de Texas

Abercrombie, pueblo de Fife, Escocia

Empresas 
 Abercrombie & Fitch, compañía de moda